Ouango kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Ouango (ort), Mbomou, 
 Ouango (subprefektur), Mbomou, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar